Il singolare del torneo di tennis Toyota Princess Cup 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Serena Williams che ha battuto in finale Julie Halard-Decugis 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Monica Seles (semifinali)
 Serena Williams (campionessa)
 Amélie Mauresmo (secondo turno)
 Julie Halard-Decugis (finale)

 Amy Frazier (quarti di finale)
 Kristina Brandi (quarti di finale)
 Ai Sugiyama (secondo turno)
 Jelena Dokić (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toyota Princess Cup 2000